Benacazón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benacazón (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Benacazón (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar